Alerte peut faire référence à :

 alerte aux populations, moyen de prévenir les populations de l'arrivée d'un danger ;
 alerte météorologique, bulletin d'avertissement de l'imminence de phénomènes météorologiques dangereux ;
 Alerte premiers secours, moyen de prévenir les secours publics ;
 alerte AMBER, l' du Canada et des États-Unis ;
 , plans d’action de différentes polices en cas d’enlèvement de mineurs.

Patronyme 

 David Alerte (1984-), un athlète français spécialiste du 200 mètres.

Œuvre de fiction 
 L'Alerte Ambler, un roman d'espionnage
 Alerte !, un film américain de Wolfgang Petersen réalisé en 1995
 Alerte à Malibu, une série télévisée américaine
 Alerte à Babylone, un film français
 Alerte est un roman de Jean Bruce paru en 1952

Bateau 
 Alerte (1794), une corvette française qui s'échoua lors d'un combat contre des navires anglais le  lors duquel sombra également la Volontaire, son épave gît en Baie d'Audierne

Étymologie, histoire du mot 
Selon l'Académie française, le mot alerte a pour origine la locution : (Estre) a l’herte, qui signifie « (être) sur ses gardes », par exemple utilisée par Rabelais : .

Cette locution vient de l'italien all’ erta expression composée de all’, « à la, sur la », et erta, « côte, pente » et, proprement « lieu élevé » qui signifiait que l’on est sur un lieu éminent, sous-entendant que de là le regard embrasse tout l'environnement. Le mot Erta est la forme féminine du participe erto signifiant « dressé, élevé » (c'est l'abréviation du mot eretto qui vient du latin erectus (participe passé du verbe erigere).
`
En Français le mot alerte peut avoir 3 nature :  Il s'agissait d'un nom commun, mais souvent utilisé avec le verbe être, il est aussi devenu adjectif, attribut, puis épithète. Selon le dictionnaire de Féraud c’est aussi un « adverbe ou une espèce d’interjection ». La sixième édition du Dictionnaire de l’Académie française dit de ce mot : . La neuvième édition, en dit : . 

Remarque : le nom alarme en est proche, sémantiquement et par son origine italienne venue d'all’arme, « aux armes ».

Référence

Voir aussi 
 Alert
 FR-Alert, dispositif français d'alerte aux populations
 NL-Alert, dispositif néerlandais d'alerte aux populations
 Lanceur d'alerte
 Alarme